

Patronyme 

 Famille Froger de la Rigaudière et de l'Éguille (), en Saintonge ;
 Froger, évêque de Sées de 1160 à 1184 ;

 André Alexandre Froger de La Rigaudière (1722-1807), officier de marine ;
 François Froger (né vers 1676, mort au ), ingénieur, navigateur et explorateur français ;
 Jean-François Froger, physicien, philosophe ;
 Louis de Froger de l'Éguille (1750-1795), capitaine de vaisseau, chef d'escadre ;
 Louis-Joseph Froger-Plisson (1752-1821), industriel et député français ;
 Michel Froger (1668-1728), navigateur français ;
 Michel Joseph Froger de l'Eguille (1702-1772), lieutenant général des armées navales ;
 Michel-Henry Froger de l'Éguille (1747-1795), capitaine de vaisseau ;
 Rémi Froger (né en 1956), écrivain et poète français ;
  ;
 .

Toponyme 

 Ménil-Froger, commune française, dans le département de l'Orne en Basse-Normandie.

Autre 
 Patinoire René-Froger, à Besançon